Нижче наведено список 377 муніципалітетів департаменту Верхній Рейн.

Верхній Рейн